Il singolare del torneo di tennis Recife Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luiz Mattar che ha battuto in finale Jaime Oncins 7-6, 5-7, 7-5.

Teste di serie

 Jaime Oncins (finale)
 Luiz Mattar (Campione)
 Fernando Roese (quarti di finale)
 Mario Visconti (primo turno)

 Daniel Marco (primo turno)
 Fernando Meligeni (semifinali)
 Cássio Motta (secondo turno)
 Nicklas Utgren (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Recife Challenger 1992